Пламен Панайотов може да се отнася за:

 Пламен Панайотов (р. 1957) – български литературен историк и и културолог, славист, професор във Шуменския университет;
 Пламен Панайотов (р. 1958) – български юрист и политик, професор във Софийския университет.

Вижте също 
 Панайотов